Boy (engl. Junge) steht für:
 Boy (Album), Album von U2
 Boy (Automarke), brasilianische Automarke
 Boy (Band), deutsch-schweizerisches Duo
 Boy (Bottrop), Stadtteil von Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Boy (Roald Dahl), autobiografische Erzählung von Roald Dahl
 Boy (Tony Cragg), Skulptur

Filme:
 Boy (2010), neuseeländischer Film von Taika Waititi
 Boy (2011), (Dreng) dänischer Film von Peter Gantzler
 Boy (2015), kanadischer Kurzfilm von Connor Jessup

Personen:
 Adolf Boy (1612–um 1680), deutscher Maler
 Andreu Avel·lí Abreu i Boy (1868–1935), katalanischer Komponist und Musikpädagoge
 Boy Lornsen (1922–1995), deutscher Bildhauer und Schriftsteller
 Celso Blues Boy (Celso Ricardo Furtado de Carvalho; 1956–2012), brasilianischer Musiker
 Conrad Nicolaus Boy (1753–1793), deutscher Bildhauer

 Dietrich Jürgen Boy (1724–1803), deutscher Bildhauer
 Ernst Karl Boy (1893–1933), deutscher Architekt
 Franz Anton Boy (1767–1850), französischer Chirurg
 Gottfried Boy (1701–1755), deutscher Maler
 Hans Boy-Schmidt (1907–nach 1973), deutscher Maler, Grafiker und Autor
 Hans-Peter Boy (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Ida Boy-Ed (1852–1928), deutsche Schriftstellerin
 Jungle Boy (* 1997), Ringname von Jack Perry, US-amerikanischer Wrestler
 Jürgen Armin Boy (* 1938), deutscher Wirbeltierpaläontologe
 Johanna Boy (Pseudonym H. v. Schwarz; 1851–??), deutsche Schriftstellerin
 Karl Boy-Ed (1872–1930), deutscher Offizier, Diplomat und Spion
 Lea Boy (* 2000), deutsche Schwimmerin
 Martin Jacoby-Boy (1883–1971), deutscher Architekt, Filmarchitekt, Grafikdesigner und Kostümbildner
 Peter Boy (um 1650–1727), deutscher Maler
 Philipp Boy (* 1987), deutscher Turner
 Rafael Zornoza Boy (* 1949), spanischer Geistlicher, Bischof von Cádiz y Ceuta
 Raymond Boy (* 1969), Filmregisseur, Drehbuchautor und Illustrator
 Renate Boy (1939–2023), deutsche Kugelstoßerin
 Ricardo José Boy (* 1964), angolanischer Judoka
 Segolame Boy (* 1992), botswanischer Fußballspieler
 Siegfried Boy (* 1924), deutscher General
 Sven Boy (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Tadeusz Boy-Żeleński (genannt Boy; 1874–1941), polnischer Dichter
 Tomás Boy (* 1953), mexikanischer Fußballspieler
 Ute Boy (1938–2014), deutsche Schauspielerin und Fernsehansagerin
 Werner Boy (1879–1914), deutscher Mathematiker
 Werner Hermann Boy (1924–2007), deutscher Sänger (Tenor)

boy steht für:
 Bodo (Bantusprache) (ISO-639-3-Code), möglicherweise bereits ausgestorbene Bantusprache in der Zentralafrikanischen Republik

BOY steht für:
 Bobo Dioulasso Airport (IATA-Code), Flughafen von Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Siehe auch:
 Danny Boy, Volkslied
 Boysche Fläche, mathematisches Objekt
 The Boy
 The Boys
 Boi
 Booy

Abkürzung